

Sigle 
 Sub Machine Gun – mitra
 Südtirol Marketing Gesellschaft – Alto Adige Marketing, società per la promozione della provincia autonoma di Bolzano
 Super Mario Galaxy – videogioco per Wii prodotto da Nintendo
 "Sequential Manual Gearbox" – Cambio Manuale Robotizzato ideato da BMW per le sue vetture

Codici 
 SMG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santa Maria (Perù)

Religione 
 S.M.G. – Povere Ancelle della Madre di Dio
 S.M.G. – Suore Serve di Maria di Galeazza